{{DISPLAYTITLE:H2O – wystarczy kropla (ścieżka dźwiękowa)}}
Poniżej znajdują się ścieżki dźwiękowe do drugiego i trzeciego sezonu australijskiego serialu telewizyjnego H2O – wystarczy kropla (ang. H2O: Just Add Water).

H2O: Just Add Water 

Ścieżka dźwiękowa do 2 serii H2O tworzą piosenki, które śpiewa Kate Alexa. Płyta została wydana 10 września 2007 w Australii i jest dostępny na całym świecie oprócz Polski. Jego utwór No Ordinary Girl, jest utworem do czołówki serialu.

Lista utworów

H2O: Just Add Water 

Ścieżka dźwiękowa do 3 serii wykonała Indiana Evans, która w serialu kreowała rolę Belli Hartley. Piosenki są dostępne do ściągnięcia przez iTunes od 17 lutego 2011 roku, a od 18 marca 2011 roku dostępny do kupna w sklepach.

Lista utworów 

Albumy muzyczne wydane w roku 2007
Ścieżki dźwiękowe do seriali telewizyjnych
Albumy muzyczne wydane w roku 2011